Свиноносі змії (Heterodon) — рід отруйних змій з родини Вужеві. Має 3 види.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 30 до 120 см. Голова коротка, масивна. На кінці морди присутній витягнутий ростральний щиток (різної довжини в залежності від виду). Тулуб кремезний. Хвіст помірної довжини. забарвлення шкіри коричневе, червоне, бежеве, зелене, помаранчеве з темними плямами.

Спосіб життя 
Полюбляють напівпустелі, пустелі, кам'янисту та чагарникову місцину. Активні вдень. Харчуються земноводними, гризунами, ящірками. Надбали імунітет від отрути жаб. Водночас отрута цих змій не становить небезпеки для людини.

Це яйцекладні змії.

Розповсюдження 
Мешкають у Північної Америці: південно-західних штатах США та північній Мексиці.

Види 
 Heterodon nasicus 
 Heterodon platirhinos 
 Heterodon simus

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Heterodon 
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1801
Вужеві